Ки́ви:

 Киви (птицы) () — род нелетающих птиц из Новой Зеландии.
 Киви (фрукт) — ягода, плод культурных сортов актинидии.
 Киви (национальное прозвище) — национальное прозвище новозеландцев и часто используемое самоназвание жителей Новой Зеландии.
 Бёрд Киви (также Киви Берд) (от ) — псевдоним неизвестного автора (группы авторов), ведущего колонку в журнале «Компьютерра».
 Киви (река, впадает в Сулу) — река в Муезерском районе Карелии.
 «Киви (футбольный клуб)» — самоанский футбольный клуб из города Апиа.
 Kiwi! — американский мультфильм (2006).
 Qiwi — группа компаний и платёжный сервис.
 Kiwi — крем для обуви.

Фамилия
Ки́ви ( — «камень»):
 Киви, Алексис (1834—1872) — родоначальник реалистической литературы на финском языке.
 Киви, Антеро (1904—1981) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Киви, Карри (род. 1970) — финский хоккеист (защитник), тренер.
 Киви, Маарья (род. 1986) — солистка эстонской группы Vanilla Ninja.
 Киви, Сами-Сандер (род. 1990) — эстонский футболист.
 Киви, Сигне (род. 1957) — эстонский художник по текстилю и политик.
 Киви, Эве Йоханнесовна (род. 1938) — советская и эстонская актриса, заслуженная артистка ЭССР.

См. также 
 КиВиН